Cyematidae – rodzina morskich ryb gardzielcokształtnych (Saccopharyngiformes) obejmująca dwa gatunki ryb głębinowych. Występują w wodach Atlantyku, Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku.

W porównaniu do innych gardzielcokształtnych budowa przedstawicieli tej rodziny wykazuje mniej cech uwstecznionych. Ich ciało jest stosunkowo krótkie, bocznie ścieśnione. Brak otworów w linii bocznej. Oczy małe lub szczątkowe. Szczęki obecne, płetwa ogonowa również. Maksymalna długość ciała wynosi około 15 cm.

Do Cyematidae zaliczono dwa monotypowe rodzaje:
 Cyema
 Neocyema

W obrębie tej rodziny opisano również Leptocephalus holti Schmidt, 1909, który okazał się być leptocefalem Neocyema erythrosoma.

Zobacz też 
 Ryby - wykaz rodzin

Przypisy 

Gardzielcokształtne